Municipio de Sadsbury puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sadsbury (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.
 Municipio de Sadsbury (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Sadsbury (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.